Uppslagsordet Stamtavla leder hit, gällande djur, se Stambok.
Ett släktträd är en översiktlig karta över en släkt i form av en trädstruktur, eller mer specifikt ett dendrogram som används inom genealogi (släktforskning). Fundamentalt, om än kanske inte alltid så självklart för den oinvigde, är att det är uppställningar av en stamfars alla ättlingar som brukar associeras till ett växande träd, en viss probands anor motsvarar på samma sätt rötterna.      

Trädkonceptet för att illustrera släktförhållanden härstammar förmodligen från medeltida bilder av Jesu släktförhållanden med exempelvis Adam, den så kallade Jesse rot som utgår från en text av profeten Jesaja (kap 11). En av de första icke-bibliska släktträden, som till på köpet även visar på det fulla släktskapet och inte bara det patriarkala släktbanden, var ett flertal släktträd i Giovanni Boccaccios Genealogia deorum gentilium vars tidigaste versioner härstammar från 1360.

Antavla

3 generationer
En antavla är ett släktträd där personens förfäder åskådliggörs.

4 generationer

Stamtavla
En stamtavla, även ättartavla, utgår från en förfader och följer dennes alla ättlingar fram till nutid.

Ibland används också begreppet synonymt med släktträd och/eller antavla, till exempel beträffande stambokförda hundar och katter.

Källor

Se även
Anlista
Ansedel
Ana

Genealogi